Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana muta Su & Li, 1986 est synonyme de Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879)
Rana muta Laurenti, 1768 est synonyme de Rana temporaria Linnaeus, 1758

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Dicroglossinae
Ranidae